Označení tvrz Doubravice se může vztahovat k různým místům:

 Doubravice (tvrz, okres Strakonice) – tvrz ve vesnici Doubravice u Volyně v okrese Strakonice
 Doubravice (tvrz, okres Šumperk) – zaniklá tvrz ve vesnici Doubravice v okrese Šumperk